Jezioro Leśne – jezioro w Ameryce Północnej, na granicy Kanady i USA
 Jezioro Leśne – jezioro w województwie wielkopolskim
 Jezioro Leśne – jezioro w Puszczy Zielonce
 Jezioro Leśne – jezioro na Pojezierzu Iławskim w województwie pomorskim
 Jezioro Leśne – niewielki zbiornik wodny we Wrocławiu
 Jezioro Leśne (Szczecinek) – jezioro w województwie zachodniopomorskim na terenie administracyjnym miasta Szczecinka
 Jezioro Leśne – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w gminie Chojna